Про́минь (; прежние названия: Черво́ный Про́минь (до 2016 года), ранее Мо́лотово, Калининфе́льд) — село в Снигирёвском районе Николаевской области Украины.

История 
Основано в качестве еврейской земледельческой колонии в 1925 году.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 553 человек.

Примечания

Ссылки 
 Калининдорфский еврейский национальный район. Яков Пасик. Еврейские земледельческие колонии Юга Украины и Крыма

Населённые пункты Снигирёвского района
Бывшие еврейские земледельческие колонии СССР
Переименованные населённые пункты Украины